Di seguito una lista di asteroidi dal numero 276001 al 277000 con data di scoperta e scopritore.

276001-276100 

|-
|276001 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276002 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276003 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276004 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276005 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276006 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276007 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276008 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276009 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276010 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276011 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276012 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276013 - ||  ||  || NEAT
|-
|276014 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276016 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276017 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276018 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|276019 - ||  ||  || CINEOS
|-
|276020 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|276021 - ||  ||  || NEAT
|-
|276022 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276023 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276024 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276025 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276026 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276027 - ||  ||  || CINEOS
|-
|276028 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276029 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276030 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276031 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276032 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276033 - ||  ||  || NEAT
|-
|276034 - ||  ||  || McClusky, J. V.
|-
|276035 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276036 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276037 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276038 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276039 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276040 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276041 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276042 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276044 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276045 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276046 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276047 - ||  ||  || NEAT
|-
|276048 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|276049 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276050 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276051 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276052 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276053 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276054 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276055 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276056 - ||  ||  || NEAT
|-
|276057 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276058 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276059 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276060 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276061 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276062 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276063 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276064 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276065 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276066 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276067 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276068 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276069 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276070 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276071 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276072 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276073 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276074 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276075 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276076 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276077 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276078 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276079 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|276080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276083 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276084 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276085 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276086 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276087 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276088 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276089 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276090 - ||  ||  || NEAT
|-
|276091 - ||  ||  || NEAT
|-
|276092 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276093 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276094 - ||  ||  || NEAT
|-
|276095 - ||  ||  || NEAT
|-
|276096 - ||  ||  || NEAT
|-
|276097 - ||  ||  || NEAT
|-
|276098 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276099 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276100 - ||  ||  || LINEAR
|}

276101-276200 

|-
|276101 - ||  ||  || NEAT
|-
|276102 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276103 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276104 - ||  ||  || NEAT
|-
|276105 - ||  ||  || NEAT
|-
|276106 - ||  ||  || NEAT
|-
|276107 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276108 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276109 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276110 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276111 - ||  ||  || NEAT
|-
|276112 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|276113 - ||  ||  || NEAT
|-
|276114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276115 - ||  ||  || NEAT
|-
|276116 - ||  ||  || NEAT
|-
|276117 - ||  ||  || NEAT
|-
|276118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276119 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276120 - ||  ||  || NEAT
|-
|276121 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276122 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276123 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276124 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276125 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276126 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276127 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276128 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276129 - ||  ||  || NEAT
|-
|276130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276131 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276133 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276134 - ||  ||  || NEAT
|-
|276135 - ||  ||  || NEAT
|-
|276136 - ||  ||  || NEAT
|-
|276137 - ||  ||  || NEAT
|-
|276138 - ||  ||  || NEAT
|-
|276139 - ||  ||  || NEAT
|-
|276140 - ||  ||  || NEAT
|-
|276141 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276142 - ||  ||  || NEAT
|-
|276143 - ||  ||  || NEAT
|-
|276144 - ||  ||  || NEAT
|-
|276145 - ||  ||  || NEAT
|-
|276146 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276147 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276148 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276149 - ||  ||  || NEAT
|-
|276150 - ||  ||  || NEAT
|-
|276151 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276152 - ||  ||  || NEAT
|-
|276153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276154 - ||  ||  || NEAT
|-
|276155 - ||  ||  || NEAT
|-
|276156 - ||  ||  || NEAT
|-
|276157 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276158 - ||  ||  || NEAT
|-
|276159 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276160 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276161 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276162 - ||  ||  || NEAT
|-
|276163 Tafreshi ||  ||  || NEAT
|-
|276164 - ||  ||  || NEAT
|-
|276165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276166 - ||  ||  || NEAT
|-
|276167 - ||  ||  || NEAT
|-
|276168 - ||  ||  || NEAT
|-
|276169 - ||  ||  || NEAT
|-
|276170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276171 - ||  ||  || NEAT
|-
|276172 - ||  ||  || NEAT
|-
|276173 - ||  ||  || NEAT
|-
|276174 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276175 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276176 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276177 - ||  ||  || NEAT
|-
|276178 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276179 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276180 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276181 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276182 - ||  ||  || NEAT
|-
|276183 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|276184 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|276185 - ||  ||  || NEAT
|-
|276186 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276187 - ||  ||  || NEAT
|-
|276188 - ||  ||  || NEAT
|-
|276189 - ||  ||  || NEAT
|-
|276190 - ||  ||  || NEAT
|-
|276191 - ||  ||  || NEAT
|-
|276192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|276193 - ||  ||  || NEAT
|-
|276194 - ||  ||  || NEAT
|-
|276195 - ||  ||  || NEAT
|-
|276196 - ||  ||  || NEAT
|-
|276197 - ||  ||  || NEAT
|-
|276198 - ||  ||  || NEAT
|-
|276199 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|276200 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|}

276201-276300 

|-
|276201 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|276202 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|276203 - ||  ||  || NEAT
|-
|276204 - ||  ||  || NEAT
|-
|276205 - ||  ||  || NEAT
|-
|276206 - ||  ||  || NEAT
|-
|276207 - ||  ||  || NEAT
|-
|276208 - ||  ||  || NEAT
|-
|276209 - ||  ||  || NEAT
|-
|276210 - ||  ||  || NEAT
|-
|276211 - ||  ||  || NEAT
|-
|276212 - ||  ||  || NEAT
|-
|276213 - ||  ||  || NEAT
|-
|276214 - ||  ||  || NEAT
|-
|276215 - ||  ||  || NEAT
|-
|276216 - ||  ||  || NEAT
|-
|276217 - ||  ||  || NEAT
|-
|276218 - ||  ||  || NEAT
|-
|276219 - ||  ||  || NEAT
|-
|276220 - ||  ||  || NEAT
|-
|276221 - ||  ||  || NEAT
|-
|276222 - ||  ||  || NEAT
|-
|276223 - ||  ||  || NEAT
|-
|276224 - ||  ||  || NEAT
|-
|276225 - ||  ||  || NEAT
|-
|276226 - ||  ||  || NEAT
|-
|276227 - ||  ||  || NEAT
|-
|276228 - ||  ||  || NEAT
|-
|276229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276233 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276234 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276235 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276236 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276237 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276238 - ||  ||  || NEAT
|-
|276239 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276240 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276241 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276242 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276243 - ||  ||  || Pravec, P., Kusnirak, P.
|-
|276244 - ||  ||  || NEAT
|-
|276245 - ||  ||  || NEAT
|-
|276246 - ||  ||  || NEAT
|-
|276247 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276248 - ||  ||  || NEAT
|-
|276249 - ||  ||  || NEAT
|-
|276250 - ||  ||  || NEAT
|-
|276251 - ||  ||  || NEAT
|-
|276252 - ||  ||  || NEAT
|-
|276253 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276254 - ||  ||  || NEAT
|-
|276255 - ||  ||  || NEAT
|-
|276256 - ||  ||  || NEAT
|-
|276257 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|276258 - ||  ||  || NEAT
|-
|276259 - ||  ||  || NEAT
|-
|276260 - ||  ||  || NEAT
|-
|276261 - ||  ||  || NEAT
|-
|276262 - ||  ||  || NEAT
|-
|276263 - ||  ||  || NEAT
|-
|276264 - ||  ||  || NEAT
|-
|276265 - ||  ||  || NEAT
|-
|276266 - ||  ||  || NEAT
|-
|276267 - ||  ||  || NEAT
|-
|276268 - ||  ||  || NEAT
|-
|276269 - ||  ||  || NEAT
|-
|276270 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276271 - ||  ||  || NEAT
|-
|276272 - ||  ||  || NEAT
|-
|276273 - ||  ||  || NEAT
|-
|276274 - ||  ||  || NEAT
|-
|276275 - ||  ||  || NEAT
|-
|276276 - ||  ||  || NEAT
|-
|276277 - ||  ||  || NEAT
|-
|276278 - ||  ||  || NEAT
|-
|276279 - ||  ||  || NEAT
|-
|276280 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276281 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276282 - ||  ||  || NEAT
|-
|276283 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276284 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276285 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276286 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276287 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276288 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276289 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276290 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276291 - ||  ||  || NEAT
|-
|276292 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276293 - ||  ||  || NEAT
|-
|276294 - ||  ||  || NEAT
|-
|276295 - ||  ||  || NEAT
|-
|276296 - ||  ||  || NEAT
|-
|276297 - ||  ||  || NEAT
|-
|276298 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276299 - ||  ||  || NEAT
|-
|276300 - ||  ||  || NEAT
|}

276301-276400 

|-
|276301 - ||  ||  || NEAT
|-
|276302 - ||  ||  || NEAT
|-
|276303 - ||  ||  || NEAT
|-
|276304 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276305 - ||  ||  || Powell
|-
|276306 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276307 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276308 - ||  ||  || NEAT
|-
|276309 - ||  ||  || NEAT
|-
|276310 - ||  ||  || NEAT
|-
|276311 - ||  ||  || NEAT
|-
|276312 - ||  ||  || NEAT
|-
|276313 - ||  ||  || NEAT
|-
|276314 - ||  ||  || NEAT
|-
|276315 - ||  ||  || NEAT
|-
|276316 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276317 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276318 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276319 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276320 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276321 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276322 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276323 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276324 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276325 - ||  ||  || NEAT
|-
|276326 - ||  ||  || NEAT
|-
|276327 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276329 - ||  ||  || NEAT
|-
|276330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276331 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276332 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276334 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276335 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276336 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|276337 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|276338 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|276339 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|276340 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|276341 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|276342 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|276343 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|276344 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|276345 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|276346 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276347 - ||  ||  || NEAT
|-
|276348 - ||  ||  || NEAT
|-
|276349 - ||  ||  || NEAT
|-
|276350 - ||  ||  || NEAT
|-
|276351 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276352 - ||  ||  || NEAT
|-
|276353 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|276354 - ||  ||  || NEAT
|-
|276355 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|276356 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|276357 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|276358 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|276359 - ||  ||  || NEAT
|-
|276360 - ||  ||  || NEAT
|-
|276361 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|276362 - ||  ||  || NEAT
|-
|276363 - ||  ||  || NEAT
|-
|276364 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|276365 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276366 - ||  ||  || NEAT
|-
|276367 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276368 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276369 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276370 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276371 - ||  ||  || NEAT
|-
|276372 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276373 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276374 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276375 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276376 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276377 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276378 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276379 - ||  ||  || NEAT
|-
|276380 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|276381 - ||  ||  || NEAT
|-
|276382 - ||  ||  || NEAT
|-
|276383 - ||  ||  || NEAT
|-
|276384 - ||  ||  || NEAT
|-
|276385 - ||  ||  || NEAT
|-
|276386 - ||  ||  || NEAT
|-
|276387 - ||  ||  || NEAT
|-
|276388 - ||  ||  || NEAT
|-
|276389 - ||  ||  || NEAT
|-
|276390 - ||  ||  || NEAT
|-
|276391 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276392 - ||  ||  || NEAT
|-
|276393 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276394 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276395 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276396 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276397 - ||  ||  || NEAT
|-
|276398 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276399 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276400 - ||  ||  || LINEAR
|}

276401-276500 

|-
|276401 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276402 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276403 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276404 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276405 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276406 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276407 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276408 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|276409 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276410 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276411 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276412 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276413 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276414 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276415 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276416 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276417 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276418 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276419 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276420 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276422 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276423 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276424 - ||  ||  || NEAT
|-
|276425 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276426 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276427 - ||  ||  || NEAT
|-
|276428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276429 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276430 - ||  ||  || NEAT
|-
|276431 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276432 - ||  ||  || NEAT
|-
|276433 - ||  ||  || NEAT
|-
|276434 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276435 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276437 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276438 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276439 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|276440 - ||  ||  || NEAT
|-
|276441 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276442 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276443 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276444 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276445 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276446 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276447 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276448 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276450 - ||  ||  || NEAT
|-
|276451 - ||  ||  || CSS
|-
|276452 - ||  ||  || NEAT
|-
|276453 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276454 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276455 - ||  ||  || NEAT
|-
|276456 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276457 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276458 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276459 - ||  ||  || NEAT
|-
|276460 - ||  ||  || NEAT
|-
|276461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276465 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276466 - ||  ||  || Kessel, J. W.
|-
|276467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276468 - ||  ||  || NEAT
|-
|276469 - ||  ||  || NEAT
|-
|276470 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276471 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|276472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276473 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276475 - ||  ||  || NEAT
|-
|276476 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276477 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276478 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|276479 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276480 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276482 - ||  ||  || NEAT
|-
|276483 - ||  ||  || NEAT
|-
|276484 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276485 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|276486 - ||  ||  || NEAT
|-
|276487 - ||  ||  || NEAT
|-
|276488 - ||  ||  || NEAT
|-
|276489 - ||  ||  || NEAT
|-
|276490 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|276491 - ||  ||  || CINEOS
|-
|276492 - ||  ||  || NEAT
|-
|276493 - ||  ||  || CINEOS
|-
|276494 - ||  ||  || NEAT
|-
|276495 - ||  ||  || NEAT
|-
|276496 - ||  ||  || Klet
|-
|276497 - ||  ||  || NEAT
|-
|276498 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276499 - ||  ||  || NEAT
|-
|276500 - ||  ||  || LINEAR
|}

276501-276600 

|-
|276501 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276502 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276503 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276504 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|276505 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276506 - ||  ||  || NEAT
|-
|276507 - ||  ||  || Mikuz, H.
|-
|276508 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276509 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276510 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276513 - ||  ||  || NEAT
|-
|276514 - ||  ||  || NEAT
|-
|276515 - ||  ||  || NEAT
|-
|276516 - ||  ||  || NEAT
|-
|276517 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276518 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276519 - ||  ||  || NEAT
|-
|276520 - ||  ||  || NEAT
|-
|276521 - ||  ||  || NEAT
|-
|276522 - ||  ||  || NEAT
|-
|276523 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276524 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276525 - ||  ||  || NEAT
|-
|276526 - ||  ||  || NEAT
|-
|276527 - ||  ||  || NEAT
|-
|276528 - ||  ||  || NEAT
|-
|276529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276532 - ||  ||  || NEAT
|-
|276533 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276534 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276535 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276536 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276540 - ||  ||  || NEAT
|-
|276541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276542 - ||  ||  || NEAT
|-
|276543 - ||  ||  || CINEOS
|-
|276544 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276545 - ||  ||  || NEAT
|-
|276546 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|276547 - ||  ||  || NEAT
|-
|276548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276549 - ||  ||  || NEAT
|-
|276550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276553 - ||  ||  || CINEOS
|-
|276554 - ||  ||  || NEAT
|-
|276555 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276556 - ||  ||  || NEAT
|-
|276557 - ||  ||  || NEAT
|-
|276558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276559 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276560 - ||  ||  || NEAT
|-
|276561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276562 - ||  ||  || NEAT
|-
|276563 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276564 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276565 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276566 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276567 - ||  ||  || NEAT
|-
|276568 Joestübler ||  ||  || Linz
|-
|276569 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|276570 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276572 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276573 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276574 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276575 - ||  ||  || NEAT
|-
|276576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276578 - ||  ||  || CINEOS
|-
|276579 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|276580 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276581 - ||  ||  || NEAT
|-
|276582 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276588 - ||  ||  || CINEOS
|-
|276589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276590 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|276591 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|276592 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|276593 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|276594 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|276595 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|276596 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|276597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276598 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276600 - ||  ||  || Spacewatch
|}

276601-276700 

|-
|276601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276603 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276604 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276607 - ||  ||  || NEAT
|-
|276608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276612 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276613 - ||  ||  || NEAT
|-
|276614 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276615 - ||  ||  || NEAT
|-
|276616 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276617 - ||  ||  || NEAT
|-
|276618 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276619 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276620 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276621 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276622 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276623 - ||  ||  || NEAT
|-
|276624 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276625 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276626 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276628 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276630 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276633 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276635 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276636 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276641 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276643 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276645 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276646 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276649 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276650 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276651 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276654 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|276655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276658 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276660 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276662 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276666 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276667 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276668 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276670 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276671 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276672 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|276673 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|276674 - ||  ||  || CSS
|-
|276675 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276676 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276677 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276678 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276679 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276681 Loremaes ||  ||  || Pauwels, T., De Cat, P.
|-
|276682 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276683 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276687 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276688 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276691 - ||  ||  || Sarneczky, K.
|-
|276692 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276693 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276694 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276695 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276696 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276697 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276699 - ||  ||  || NEAT
|-
|276700 - ||  ||  || Spacewatch
|}

276701-276800 

|-
|276701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276702 - ||  ||  || NEAT
|-
|276703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276704 - ||  ||  || NEAT
|-
|276705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276706 - ||  ||  || NEAT
|-
|276707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276711 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276712 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276713 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276714 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276716 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276717 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276718 - ||  ||  || NEAT
|-
|276719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276721 - ||  ||  || NEAT
|-
|276722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276724 - ||  ||  || NEAT
|-
|276725 - ||  ||  || NEAT
|-
|276726 - ||  ||  || CSS
|-
|276727 - ||  ||  || NEAT
|-
|276728 - ||  ||  || NEAT
|-
|276729 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276730 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276731 - ||  ||  || NEAT
|-
|276732 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276734 - ||  ||  || NEAT
|-
|276735 - ||  ||  || NEAT
|-
|276736 - ||  ||  || NEAT
|-
|276737 - ||  ||  || CSS
|-
|276738 - ||  ||  || CSS
|-
|276739 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276741 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276744 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|276745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276747 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276748 - ||  ||  || CSS
|-
|276749 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276750 - ||  ||  || NEAT
|-
|276751 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276752 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276753 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276754 - ||  ||  || NEAT
|-
|276755 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276756 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276758 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276760 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|276761 - ||  ||  || CSS
|-
|276762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276769 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276770 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276771 - ||  ||  || NEAT
|-
|276772 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276774 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276775 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|276776 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276777 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276778 - ||  ||  || NEAT
|-
|276779 - ||  ||  || NEAT
|-
|276780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276781 Montchaibeux ||  ||  || Ory, M.
|-
|276782 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276783 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276784 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276786 - ||  ||  || CSS
|-
|276787 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276788 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|276789 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276790 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276791 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276792 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276793 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276794 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276795 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276796 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276797 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|276798 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|276799 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|276800 - ||  ||  || Bickel, W.
|}

276801-276900 

|-
|276801 - ||  ||  || NEAT
|-
|276802 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|276803 - ||  ||  || CINEOS
|-
|276804 - ||  ||  || NEAT
|-
|276805 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276806 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276807 - ||  ||  || NEAT
|-
|276808 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276809 - ||  ||  || NEAT
|-
|276810 - ||  ||  || NEAT
|-
|276811 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276812 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276813 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276814 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276815 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276816 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276817 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276818 - ||  ||  || NEAT
|-
|276819 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276820 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276821 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276822 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276823 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276824 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276825 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276826 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276827 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276828 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276829 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276830 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|276831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276832 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|276833 - ||  ||  || CSS
|-
|276834 - ||  ||  || CSS
|-
|276835 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276836 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276837 - ||  ||  || NEAT
|-
|276838 - ||  ||  || Needville
|-
|276839 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|276840 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276844 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276845 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276846 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276847 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276848 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276849 - ||  ||  || NEAT
|-
|276850 - ||  ||  || NEAT
|-
|276851 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276852 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276853 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276854 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276857 - ||  ||  || NEAT
|-
|276858 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276859 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276860 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276861 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276862 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276863 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276864 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276865 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276866 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276867 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276868 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276869 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276870 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276872 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276873 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276880 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276881 - ||  ||  || NEAT
|-
|276882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276883 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276885 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276886 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276888 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276889 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276890 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276891 - ||  ||  || Tholen, D. J.
|-
|276892 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276893 - ||  ||  || NEAT
|-
|276894 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276895 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276896 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

276901-277000 

|-
|276901 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|276902 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|276903 - ||  ||  || Three Buttes
|-
|276904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276905 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276908 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276911 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276912 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|276913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276922 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276924 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276925 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276926 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276927 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276941 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276943 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276948 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276952 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276957 - ||  ||  || NEAT
|-
|276958 - ||  ||  || NEAT
|-
|276959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276962 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276965 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276966 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276967 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276968 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276969 - ||  ||  || LONEOS
|-
|276970 - ||  ||  || CSS
|-
|276971 - ||  ||  || CSS
|-
|276972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276974 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276975 Heller ||  ||  || Sarneczky, K.
|-
|276976 - ||  ||  || CSS
|-
|276977 - ||  ||  || CSS
|-
|276978 - ||  ||  || CSS
|-
|276979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276980 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|276981 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|276982 - ||  ||  || CINEOS
|-
|276983 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276985 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276986 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276989 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276990 - ||  ||  || CINEOS
|-
|276991 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276992 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276993 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276994 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|276997 - ||  ||  || CINEOS
|-
|276998 - ||  ||  || LINEAR
|-
|276999 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0276001